

Prénom 
 Lola, hypocoristique féminin espagnol, diminutif du prénom  ou du prénom .  est le diminutif de « Lola » en espagnol.

Cinéma 

 Lola, film américain de James Young sorti en 1914 ;
 Lola, film franco-italien de Jacques Demy sorti en 1961 ;
 Lola, film grec de Dínos Dimópoulos sorti en 1964 ;
 Lola, film espagnol de Bigas Luna sorti en 1986 ;
 Lola, film mexicain de María Novaro sorti en 1989 ;
 Lola, film canadien de Carl Bessai sorti en 2001 ;
 Lola, film philippin de Brillante Mendoza sorti en 2009.

Série télévisée homonyme 

 Lola, émission grecque ayant débuté en 2008.

Autres titres 

 L'Ange et le Démon (), film britannique avec Charles Bronson sorti en 1969 ;
 Le Pervers (, ), film espagnol sorti en 1974 ;
 Lola, une femme allemande (Lola), film allemand de Rainer Werner Fassbinder, sorti en 1981 ;
 Clubbed to Death (Lola), film français de Yolande Zauberman, sorti en 1997 ;
 Cours, Lola, cours !, film allemand de Tom Tykwer, sorti en 1998 ;
 Lola Montès, film français de Max Ophüls, sorti en 1955 ;
 Whatever Lola Wants, film franco-marocain de Nabil Ayouch, sorti en 2008 ;
 Holy Lola, film français de Bertrand Tavernier, sorti en 2004 ;
 Lola Pater, film franco-belge de Nadir Moknèche sorti en 2017.

Autres homonymes 

 « Lola-Lola » est le personnage principal, interprété par Marlène Dietrich, du film L'Ange bleu de Josef von Sternberg, sorti en 1930.
 Un « Lola » est une récompense allemande attribuée à un film, équivalent d'un César.

Musique

Chansons anglophones 
 Lola est une chanson du groupe The Kinks, sur l’album Lola versus Powerman and the Moneygoround, Part One (1970) ;
 Lola est une chanson du chanteur Mika ;
 Lola est une chanson de la chanteuse Dana International ;
 Whatever Lola wants est une chanson de Sarah Vaughan datant de 1954.

Chansons francophones 
 Voir les 80 chansons francophones dont le titre contient le prénom Lola ;
 Lola est une chanson du groupe français Superbus.

Autres langues 
 Ich bin die fesche Lola, chanson composée par Friedrich Hollaender et interprétée par Marlène Dietrich.
 Lola est une chanson d’Ernesto Djedje.
 Lola, personnage de l'opéra Cavalleria rusticana

Peinture 
 Lola de Valence est un tableau par Édouard Manet.
 Portrait de Lola, sœur de l'artiste est un des tableaux que Pablo Picasso a peint de sa sœur.

Littérature 
 La vie extraordinaire de Lola Montès est un roman de Cécil Saint-Laurent.
 Lola de Valence est un quatrain de Charles Baudelaire rédigé d'après le tableau éponyme de Manet.
 L.O.L.A, roman de Claire Mazard publié en 1999.

Toponymes 

 Lola, préfecture de la Guinée forestière.
  localité du district de Las Palmas dans la province de Veraguas au Panama.
 Lola, un village de la Région du Centre du Cameroun.

Autres 
 Lola, une femme du Néolithique découverte au Danemark grâce à l'analyse ADN d'un morceau de brai de bouleau.
 Lola Cars, constructeur automobile britannique de voitures de compétition :
 Lola B08/60
 Lola B05/40
 Lola, genre d’algues vertes de la famille des Cladophoraceae (exemple : Lola implexa).
 Lola, genre d’arachnides de la famille des Phalangodidae.
LOLA est l'acronyme du projet de Liaisons Ouest du Lac d’Annecy.
L'Affaire Lola, une affaire criminelle survenue le 14 octobre 2022 à Paris.